Game Change steht für:

 Originaltitel des Films Game Change – Der Sarah-Palin-Effekt aus dem Jahr 2012
 Game Change (Buch), ein Buch von John Heilemann